

Toponyme
Pointe-du-Lac est un nom de lieu notamment porté par :

Canada (Québec) 
 Pointe-du-Lac, localité de Saint-Gabriel-de-Brandon en Lanaudière ;
 Pointe-du-Lac, localité de Saint-Gédéon au Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
 Pointe-du-Lac, ancienne appellation de la ville de Salaberry-de-Valleyfield en Vallée-du-Haut-Saint-Laurent ;
 Pointe-du-Lac, seigneurie de Nouvelle-France ;
 Pointe-du-Lac, ancienne municipalité de Mauricie ;

France
 Pointe du Lac, station de métro de Paris, sur la ligne 8 ;
 Pointe du Lac, quartier de Créteil ;

Italie
 Pointe-du-Lac, sommet situé sur les communes d'Ayas et de Brusson, en Vallée d'Aoste.

Homonymie
Homonymie de toponyme